Les Hominina sont une sous-tribu d'hominidés qui inclut le genre Homo et les genres éteints apparentés, tels que les Australopithèques ou les Paranthropes. Cette sous-tribu rassemble toutes les espèces de la lignée humaine, qui s'est séparée de la lignée des chimpanzés (Panina) il y a au moins  d'années. Le caractère le plus notable reconnu aux Hominina est la bipédie, alors que les chimpanzés et les gorilles sont quadrupèdes.

Dénominations 
Le terme scientifique Hominina se traduit en français par hominines ou par hominiens selon les auteurs.

Historique 
L'hypothèse selon laquelle la lignée humaine (Hominina) serait originaire d'Afrique fut formulée dès 1871 par Charles Darwin dans son ouvrage La Filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Charles Darwin fut l'un des premiers à proposer une origine commune de tous les organismes vivants, et parmi les premiers à suggérer que l'Homme, le Chimpanzé, et le Gorille partageaient un ancêtre commun qui vivait en Afrique, et dont la lignée humaine serait issue. Dans son ouvrage de 1871, il émet l'idée selon laquelle les ancêtres africains de l'Homme possédaient un petit cerveau mais marchaient debout, ce qui aurait libéré leurs mains et favorisé le développement de leur intelligence :

Cette prédiction était perspicace parce qu'en 1871 les scientifiques ne disposaient d'aucun fossile ancien. L'idée est longtemps restée une spéculation, avant d'être finalement corroborée à partir de 1924 par la découverte de l'Enfant de Taung puis d'autres fossiles d'Australopithecus africanus en Afrique du Sud, et surtout par la mise au point dans les années 1960 de méthodes de datation fiables venant appuyer la découverte de fossiles d'humains et d'hominines très anciens en Afrique de l'Est.

Classification phylogénétique 
Classification d'après Lecointre et al. (2015) :

Histoire évolutive

Répartition géographique des Hominina 

À ce jour, les paléoanthropologues n'ont trouvé de représentants de la sous-tribu des hominines antérieurs au genre Homo qu'en Afrique, principalement dans trois grandes régions : la grande Faille est-africaine, qui court de l'Éthiopie jusqu'au Malawi, l'Afrique du Sud, et le Tchad. Les principaux sites de découverte sont les suivants :
 Tchad (TD) :
 TD-1 – Bahr el-Ghazal
 TD-2 – Djourab
 Éthiopie (ET) :
 ET-1 – Bas-Awash
 ET-2 – Moyen-Awash
 ET-3 – Omo
 Kenya (KE) :
 KE-1 – Lac Turkana
 Tanzanie (TZ) :
 TZ-1 – Gorges d'Olduvai
 TZ-2 – Laetoli
 Afrique du Sud (ZA) :
 ZA-1 – Sterkfontein
 ZA-2 – Swartkrans
 ZA-3 – Kromdraai
 ZA-4 – Taung

Les découvertes de fossiles en Afrique du Sud, dans la vallée du Grand Rift est-africain et au Tchad s'expliquent en partie par un biais taphonomique. En effet, dans de nombreuses régions d'Afrique, la moindre activité tectonique, la faible sédimentation, le couvert forestier actuel qui donne des sols acides, l'érosion et d'autres facteurs en ont empêché la fossilisation, la conservation, ou la mise au jour.

Liste des espèces 

Les Hominina sont attestés en Afrique à partir de 7 millions d'années (Ma). La liste des genres connus à ce jour, du plus ancien au plus récent, est la suivante :
 Sahelanthropus †
 Sahelanthropus tchadensis (7 Ma)
 Toumaï (7 Ma)
 Orrorin †
 Orrorin tugenensis (5,9 Ma)
 Ardipithecus †
 Ardipithecus kadabba (5,8 - 5,5 Ma)
 Ardipithecus ramidus (4,4 Ma)
 Ardi (4,4 Ma)
 Kenyanthropus †
 Kenyanthropus platyops (3,4 Ma)
 Australopithecus †
 Paranthropus †
 Homo

Australopithèques 
Huit espèces d'Australopithèques ont été décrites. Leurs fossiles sont datés entre 4,2 et 2 millions d'années (Ma). Les plus notables d'entre eux sont indiqués ci-dessous après l'espèce à laquelle ils sont rattachés.

Afrique de l'Est 
 Australopithecus anamensis (4,2 - 3,8 Ma)
 Australopithecus afarensis (3,9 - 3 Ma)
 Kadanuumuu (3,58 Ma)
 Selam (3,33 Ma)
 Lucy (3,18 Ma)
 Australopithecus deyiremeda (3,4 Ma)
 Australopithecus garhi (2,5 Ma)

Afrique du Sud 
 Australopithecus prometheus (3,67 Ma)
 Little Foot (3,67 Ma)
 Australopithecus africanus (2,8 - 2,3 Ma)
 Enfant de Taung (2,5 Ma)
 Mrs. Ples (2,3 Ma)
 Australopithecus sediba (2 Ma)
 Karabo (2 Ma)

Tchad 
 Australopithecus bahrelghazali (3,6 Ma)
 Abel (3,6 Ma)

Paranthropes 
Trois espèces de Paranthropes ont été décrites. Leurs fossiles sont datés entre 2,7 et 1,4 millions d'années (Ma). Les plus notables d'entre eux sont indiqués ci-dessous à la suite de leur espèce.

Afrique de l'Est 
 Paranthropus aethiopicus (2,7 - 2,3 Ma)
 Crâne noir (2,5 Ma)
 Paranthropus boisei (2,3 - 1,4 Ma)

Afrique du Sud 
 Paranthropus robustus (2 - 1,5 Ma)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hominidae
 Homininae
 Hominini
 Awash
 Lac Turkana
 Sites des hominidés fossiles d'Afrique du Sud

 
Sous-tribu de mammifères (nom scientifique)